Nova Aliança kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Aliança (ort), São Paulo, 
 Nova Aliança (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar